Potato Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Potato Island (Connecticut)
 Potato Island (Hancock County, Maine)
 Potato Island (Knox County, Maine)
 Potato Island (Minnesota)
 Potato Island (New Hampshire)
 Potato Island (Rhode Island)
 Potato Island (South Carolina)

in Kanada:
 Potato Island (Ontario)